La FIBA 3x3 Under-18 Europe Cup è una delle più importanti competizioni giovanili di pallacanestro 3x3. L'esordio del torneo si è tenuto nel 2015 a Minsk, in Bielorussia.

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Under-18